

Astronomia
 2772 Dugan – asteroide della fascia principale
 Cratere Dugan – cratere lunare

Persone
 Alan Dugan – poeta statunitense
 Bill Dugan – ex giocatore di football americano statunitense
 Dennis Dugan – regista e attore statunitense
 John Dugan – attore statunitense
 Raymond Smith Dugan – astronomo statunitense
 Shannon Dugan – pallavolista statunitense

Altro
 Mickey Dugan, noto come The Yellow Kid – protagonista di At the Circus in Hogan's Alley